Paul Rogers (acteur) - Brits acteur
 Paul Rogers (basketbal) - Australisch basketbalspeler
 Paul Rogers (bassist) - Brits bassist
 Paul Rogers (voetballer) - Brits voetballer
 Paul Rogers (auteur) - Amerikaans auteur
 Paul Rogers (politicus) - Amerikaans politicus